Le terme Internacional, signifiant international en portugais, désigne plusieurs clubs de football brésiliens :

 Associação Atlética Internacional (Bebedouro)
 Associação Atlética Internacional (Limeira)
 Sport Club Internacional (Porto Alegre)
 Esporte Clube Internacional (Santa Maria)
 Clube Atlético Internacional (Santos)
 Sport Club Internacional (São Paulo)
 Esporte Clube Internacional de Lages

Voir aussi 

 Inter Milan
 
 

az:İnter (dəqiqləşdirmə)
ca:Inter
de:Inter
en:Inter
eo:Inter
es:Inter
fi:Inter
id:Intel
ja:インテル (曖昧さ回避)
nl:Inter
pl:Inter
sv:Inter (olika betydelser)